Mea culpa – locuzione latina che, tradotta, significa "per mia colpa"

Musica 
 Mea culpa – album degli Umbra et Imago del 2000
 Mea culpa – album degli After Forever del 2006
 Mea culpa – album di Clementino del 2013
 Mea culpa (Part II) – singolo degli Enigma del 1991

Altro 
 Mea culpa – film diretto da Fred Cavayé del 2014
 Mea culpa – romanzo di Annie Vivanti del 1927